Leidenfrost est un patronyme allemand

 Johann Gottlob Leidenfrost  (1715 - 1794),  médecin et théologien allemand
 effet Leidenfrost, effet en physique